Survivor ("sopravvissuto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Survivor – film del 1987 diretto da Michael Shackleton.
 Survivor – film del 1999 diretto da David Straiton.
 Survivor – film del 2015 diretto da James McTeigue.

Letteratura 
 Survivor – romanzo di Chuck Palahniuk del 1999.
 L'ultimo sopravvissuto (Survivor) – romanzo di Sam Pivnik del 2010.

Musica 
 Survivor – gruppo musicale rock statunitense.
 Survivor – album dei Survivor del 1979.
 Solid State Survivor – album degli Yellow Magic Orchestra del 1970.
 Survivor – album di Eric Burdon del 1977.
 Survivor – singolo di Mike Francis del 1983 poi inserito nell'album Let's not talk about it dell'anno successivo.
 Survivor – album di William Stravato del 1999.
 Survivor – album delle Destiny's Child del 2001.
 Survivor – singolo delle Destiny's Child del 2001, dall'album omonimo.
 Survivor – album dei Funker Vogt del 2002.
 Survivor – singolo di Desiigner del 2020

Televisione 
 Survivor – format reality del 1997, in Italia dal 2001
 Survivor Series – pay-per-view della World Wrestling Entertainment

Pagine correlate 
 Survivors